Герайнт:

 Герайнт ап Константин (552—598) — король Думнонии (560—598).
 Герайнт ап Эрбин (448—508) — король Думнонии (480—508).